Andrea Giovene – scrittore italiano
 Ginestra Giovene – fisica, divulgatrice scientifica e scrittrice italiana
 Giuseppe Maria Giovene – naturalista, agronomo, meteorologo, entomologo, ittiologo, geologo, e arciprete italiano